Бори́с Константи́нович Поле́нов () — русский геолог, первый декан физико-математического факультета (1916—1917) и проректор (1920—1921) Пермского университета.

Биография 
Борис Поленов родился в Пулково Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии. Его отец, К. П. Поленов, после блестящего окончания обучения был оставлен при Пулковской обсерватории для подготовки к профессорскому званию, но по семейным обстоятельствам уехал на Урал, где Борис провёл своё детство и юность.

Учиться начал во 2-й Казанской гимназии, но окончил Екатеринбургскую в 1878 году. Затем учился на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского университета (1878—1882) — ученик А. А. Иностранцева. Был оставлен при кафедре геологии для подготовки к профессорскому званию и летом 1882 года принял участие в экспедиции на Алтай. С ноября 1882 года Б. К. Поленов — член-сотрудник, с 9 мая 1884 года — действительный член Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей. В 1884—1886 годах он проводил петрографические исследования на Урале.

В 1885 году Б. К. Поленов был назначен хранителем геологического кабинета Санкт-петербургского университета. Продолжал участвовать в различных экспедициях: 1887 год — Устюжский уезд Вологодской области; 1888—1889 годы — экспедиция В. В. Докучаева по Полтавской губернии; 1892—1893 годы — Северный Урал; с 1894 года — почти ежегодные экспедиции на Алтай — результатом этих экспедиций явился ряд геологических рукописных отчетов и печатных статей (М. Э. Ноинский писал, что исследования Поленова на Алтае «…всегда будут базой для всех последующих исследователей этой области».

С 1892 года Б. К. Поленов — один из авторов и редакторов «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона», где он вёл раздел геологии и палеонтологии, написав свыше 200 статей.

В 1899 году Поленов защитил магистерскую диссертацию «Массивные горные породы северной части Витимского плоскогорья», был назначен приват-доцентом Санкт-Петербургского университета, читал лекции и вёл практические занятия по курсу петрографии в университете, а также преподавал геологические дисциплины в Институте гражданских инженеров.

В 1904-1913 годы — профессор Казанского университета по кафедре минералогии и геологии и президентом Общества естествоиспытателей при университете. Особое внимание в этот период Поленов уделил совершенствованию курса петрографии магматических пород; с этой целью в командировку за границу был отправлен П. И. Кротов, который возобновил чтение лекций по этому направлению в 1911 году. С 1905 года, после смерти А. А. Штукенберга, Б. К. Поленов в течение многих лет был председателем Казанского общества естествоиспытателей. В 1907 году был назначен деканом физико-математического факультета.

В 1913 году, выйдя в отставку, Борис Константинович Поленов уехал в Костромскую губернию.

В 1916 году он был командирован в Пермь для чтения лекций в открывавшемся там отделении Петроградского университета ещё в должности ординарного профессора Казанского университета; 1 июля 1916 года он был переведён в Пермский университет с тем же званием, которое имел в Казанском; 4 октября 1916 года он был утверждён в должности декана физико-математического факультета нового вуза.

Начиная с 1916 года заведовал единственной геологической кафедрой (геологии и минералогии), организовал и возглавил Геологический кабинет на базе собственной библиотеки в 1000 томов и собственных коллекций, вывезенных им в Пермь из родового имения Павловское Кинешемского уезда (ныне музей палеонтологии и исторической геологии Пермского университета носит его имя). После разделения кафедры на кафедру минералогии и кафедру геологии руководил кафедрой геологии, а после отъезда зав. кафедрой минералогии А. А. Полканова в Петроград (1920) осуществлял общее руководство двумя кафедрами. Преподавал общую геологию, палеонтологию, историческую геологию, физическую геологию. В Перми продолжал обработку результатов исследований по Алтаю, но они остались неопубликованными.

В мае 1919 года Совет университета избрал Б. К. Поленова кандидатом в члены Государственного экономического совещания при правительстве А. В. Колчака в Омске, где он встречался с министром народного просвещения этого правительства П. И. Преображенским.

C ноября 1920 по июнь 1921 Б. К. Поленов — проректор университета (зав. канцелярией совета по студенческим делам).

Борис Константинович Поленов умер 29 января 1923 года и был похоронен был на кладбище Успенского женского монастыря (могила не сохранилась).

Разное 
 На дочери Б. К. Поленова Наталье весной 1913 в Казани женился юрист М. Ф. Матвеев, будущий основатель и первый декан юридического факультета ПГУ.
 Художник Б. М. Кустодиев в 1903 г. на одной из своих картин запечатлел семью Б. К. Поленова.

Избранная библиография 
 Очерки горных пород Вилюйского округа, Витимского плоскогорья.
 «Почвы окраин плато, примыкающих к речным долинам» («Вестник естествознания», 1890) и др.

Примечания

Источники и ссылки 
 
 Рогожников С. И. Он был одним из первых // Пермский университет. № 4(1851). 3 марта 2015 .
 Поленов Борис Константинович // Профессора Пермского государственного университета: (1916—2001)  / Гл. ред.: В. В. Маланин. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. С. 151—152. 279 с.
 Рафиенко Л. С. Борис Константинович Поленов, 1859—1923. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2003. 16 c. 
 

Геологи России
Выпускники Екатеринбургской гимназии
Выпускники физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Преподаватели физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели физико-математического факультета Пермского государственного университета
Деканы Пермского государственного университета
Деканы физико-математического факультета Пермского государственного университета
Проректоры Пермского государственного университета
Преподаватели Казанского университета
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Похороненные в Перми